

Geografia 
 Rafael Calzada – comune argentino nella provincia di Buenos Aires
 Santo Domingo de la Calzada – comune spagnolo nella comunità autonoma di La Rioja
 Torrejón de la Calzada – comune spagnolo nella comunità autonoma di Madrid

Persone 
 Chiquito de la Calzada – attore, comico e cantante spagnolo
 Domenico della Calzada – eremita spagnolo venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Maximiliano Calzada – calciatore uruguaiano
 Ricky Calzada – ex cestista portoricano